Hercules (slovensko Herkul) je lahko:

 Hércules CF, španski nogometni klub
 Hercules (1907), ameriški parni vlačilec, zdaj muzejska ladja
 Hercules (robot)
 Hercules, Kalifornija
 Hercules emulator
 Hercules Graphics Card
 Hercules Motorcycles
 HMS Hercules, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice
 Bristol Hercules, serija letalskih motorjev proizvajalca Bristol Engine Company
 Lockheed Martin C-130 Hercules, taktično transportno letalo proizvajalca Lockheed
 USS Hercules
 Hughes H-4 Hercules »Spruce Goose«
 M88 Hercules
 Hercules
 Hercules Inc.

Glej tudi 
 Herkul (razločitev)